

Pessoas
Cotton Mather
Anne Mather
John Mather

Desambiguações de sobrenomes